Cet article présente le bilan saison par saison de la section féminine de l'US Orléans football depuis la création du Championnat de France en 1974.

Saison après saison

Résumé

Les débuts de la Division (1974-1991)

Remontée au niveau national (1991-2009)

Redémarrage (depuis 2009)

Légende

Notes et références 

Orléans féminines
Saisons